18-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил с 28 ноября 1965 года по 18 марта 1966 года. 

Количество команд высшей лиги было увеличено до 13. Сыграно 156 матчей, в них забито 729 мячей.

Чемпионом СССР стала команда СКА (Свердловск).

Первая группа класса "А" 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних-результаты игр на выезде.

2. Матч в Калининграде не состоялся из-за неприбытия СКА (Свердловск) ввиду нелётной погоды, а потом из-за погодных условий. В результате матч был сыгран в Свердловске.

3. Матч «Енисей» (Красноярск)— «Уральский трубник» (Первоуральск) был прерван на 78-й минуте после того, как игрок уральцев Иван Кияйкин ударил клюшкой судью матча Т. Могилевского. Иван Кияйкин был пожизненно дисквалифицирован, а результат недоигранного матча оставлен в силе.

4. Матч в Курске не состоялся из-за погодных условий. Сначала федерация хоккея с мячом РСФСР решила его не проводить, а затем изменила своё решение, и назначила его проведение на 27 марта 1966 года в Архангельске. Независимо от исхода встречи хоккеисты команды «Труд» (Курск) должны были покинуть первую группу, и на матч не прибыли, за что им было зачтено поражение.

Итоговая таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 

Чемпионы СССР
 1. СКА (Свердловск) (17 игроков): Леонард Мухаметзянов (13), Анатолий Лутков (23) — Юрий Коротков (23; 0), Виталий Симонов (22; 1), Геннадий Сурков (16; 0), Виктор Шеховцов (23; 0), Николай Дураков (24; 31), Александр Измоденов (24; 18), Игорь Малахов (20; 1), Валентин Хардин (24; 3), Валентин Атаманычев (23; 20), Евгений Кирсанов (21; 11), Вячеслав Малахов (17; 6), Владимир Ордин (24; 9), Анатолий Терентьев (11; 0). В составе команды выступали также Владимир Игумнов (4; 0) и Александр Сухондяевский (4; 0). Неизвестен автор 1 мяча.

Серебряные призёры
 2. «Динамо» (Москва) (17 игроков): Анатолий Мельников (24; −25), Юрий Шальнов (14; −12) — Виталий Данилов (21; 0), Александр Луппов (15; 0), Олег Горбунов (24; 1), Евгений Герасимов (23; 1), Юрий Шорин (22; 10), Юрий Афанасьев (21; 2), Вячеслав Соловьёв (16; 1), Альберт Вологжанников (15; 2), Евгений Папугин (24; 30), Евгений Манкос (23; 15), Михаил Осинцев (22; 18), Вячеслав Дорофеев (21; 12), Валерий Маслов (18; 13), Анатолий Мосягин (17; 5). В составе команды выступал также Виктор Ерёмин (2; 0).

Бронзовые призёры
 3. «Динамо» (Алма-Ата) (17 игроков): Юрий Жабин (17), Валерий Мозгов (8) — Африкан Зырянов (17; 0), Юрий Парыгин (24; 1), Александр Шулепов (24; 0), Яков Апельганец (20; 0), Вячеслав Ильин (22; 1), Константин Суетнов (23; 8), Казбек Байбулов (24; 1), Валерий Бочков (10; 4), Юрий Варзин (19; 13), Борис Казанцев (22; 3), Иван Рогачёв (23; 6), Валентин Семёнов (17; 15), Валерий Соколов (11; 0), Борис Чехлыстов (23; 2). В команде также выступал Геннадий Баданин (3; 0).

 4. СКА (Хабаровск) (16 игроков): Виктор Киященко (7), Владимир Стрекалов (18)— Олег Биктогиров (21; 0), Валентин Васильчуков (23; 0), Виктор Ежов (4; 0), Владимир Ивашин (22; 5), Юрий Лизавин (24; 13), Николай Перфильев (19; 4), Владислав Помазкин (21; 4), Александр Пузырёв (20; 0), Анатолий Пульков (24; 17), Виктор Рыбин (20; 10), Антанас Толжунас (28; 5), Сергей Филипьев (1; 0), Анатолий Фролов (24; 11), Михаил Ханин  (24; 6).

 5. «Локомотив» (Иркутск) (16 игроков): Виктор Елизаров (4), Юрий Школьный (23) — Игорь Грек (22; 0), Олег Катин (21; 4), Александр Комаровский (14; 0), Евгений Кондратьев (10; 0), Геннадий Конев (23; 3), Олег Михалёв (17; 0), Александр Найданов (20; 8), Владимир Падалкин (20; 2), Иннокентий Протасов (24; 3), Александр Рыбин (24; 19), Владимир Сивоволов (23; 0), Леонид Терёхин (24: 1), Игорь Хандаев (20; 2), Станислав Эйсбруннер (16; 0).

 6. «Енисей» (Красноярск) (16 игроков): Владимир Литвяков, Юрий Ляпин — Владимир Артёмов (1), Владимир Бокарев (1), Анатолий Бочкарёв (21), Борис Бутусин (2), Владимир Вишневский, Владимир Жилионис (2), Алексей Зорин (1), Евгений Каштанов (3), Анатолий Круговой (1), Юрий Непомнющий (6), Валерий Поздняков (3), Владимир Тупица (1), Юрий Шувалов (3), Валерий Юнышев (3).

 7. «Шахтёр» (Кемерово) (18 игроков): Виталий Прохоров, Юрий Саломатов — Юрий Анфимов, Виктор Баянов (15), Альберт Большаков, Виктор Бурдыгин (2), Юрий Гольцев (7), Герман Девяшин, Виктор Жданов, Сергей Захаренко, Владимир Карабанов, Анатолий Карпунин, Юрий Кривошеин, Алексей Лазовский (2), Юрий Новиков (4), Борис Петроченко (1), Геннадий Савельев (6), Валентин Свердлов (1).

 8. «Водник» (Архангельск) (18 игроков): Виталий Сандул (22), Владимир Трушев (2) — Фёдор Ваенский (21; 0), Сергей Васильев (23; 4), Виктор Грайм (24; 2), Август Кармакулов (22; 0), Евгений Кокнаев (19; 1), Владимир Марков (18; 0), Леонид Марков (19; 7), Леонид Палладий (19; 1), Николай Парфёнов (21; 0), Алексей Попов (17; 5), Владимир Потапов (23; 13), Валентин Сташевский (23; 0), Евгений Юшманов (23; 7). В команде также выступали Владислав Бровин (3; 0), Виктор Горяев (4; 0) и Роберт Овчинников (3; 0).

 9. «Волга» (Ульяновск) (20 игроков): Геннадий Борисов (5), Игорь Ивонин (21), Валерий Косс (1) — Леонид Бутузов (19; 3), Лев Гаврилов (21; 6), Алексей Горин (22; 0), Валерий Егоров (19; 0), Борис Кияйкин (10; 3), Владимир Куров (12; 4), Борис Малявкин (20; 0), Владимир Михеев (19; 0), Владимир Монахов (20; 14), Геннадий Перфильев (7; 0), Олег Плотников (23; 6), Владимир Терехов (21; 0), Михаил Тонеев (21; 0), Михаил Фокин (23; 15). В составе команды также выступали Геннадий Печканов (4; 0), Валерий Пименов и Анатолий Рушкин (2; 0).

 10. «Фили» (Москва) (17 игроков): Анатолий Бондарев, Анатолий Калинин — Виктор Аносов, Борис Бочаров (1), Виктор Ветчинов, Анатолий Гладилин (3), Николай Ерёмин, Игорь Жуков (4), Юрий Захаров, Константин Крюков (15), Анатолий Кузнецов (2), Вячеслав Кульков, Дмитрий Морозов, Анатолий Сягин (5), Михаил Туркин (2), Анатолий Чеканов, Леонард Щеколенко (3). Неизвестен автор 1 мяча.

 11. «Вымпел» (Калининград) (16 игроков): Борис Румянцев, Александр Тареев — Евгений Богуш, Владимир Веретенцев, Юрий Войкин, Юрий Вольнов (2), Александр Килейников, Владимир Килейников (1), Валерий Князев (3), Александр Константинов (9), Евгений Косоруков (12), Юрий Лагош (18), Владимир Рябов, Николай Солодов, Виктор Стариков (1), Владимир Тараканов.

 12. «Труд» (Курск) (17 игроков): Виктор Громаков — Евгений Базаров (15), Геннадий Дьяков (2), Михаил Евдокимов (1), Геннадий Забелин (2), Валентин Калинин, Леонид Касаткин, Дмитрий Кирсанов (4), Леонид Кондратьев (5), Игорь Краковецкий, Георгий Курдюмов (7), Сергей Монахов, Николай Подчасов, Виктор Руцкой, Валерий Рылеев (5), Борис Умрихин (2), Виктор Яковлев.

 13. «Уральский трубник» (Первоуральск) (18 игроков): Леонид Козлачков, Валерий Попков — Евгений Злоказов, Евгений Измоденов (17), Пётр Кадочигов (2), Иван Кияйкин, Борис Коломацкий (1), Геннадий Кондаков, Вольдемар Май (6), Юрий Макеев (3), Виктор Минаев (1), Владимир Мозговой, Герман Носов (3), Юрий Панченко, Анатолий Попков (8), Станислав Старченко (4), Олег Суставов, Виктор Шмарков.

Лучший бомбардир — Николай Дураков СКА (Свердловск) — 31 мяч.

Вторая группа класса "А"

Первая подгруппа 

«Североникель» (Мончегорск) (17 игроков): Виктор Антрушин (20), Виталий Кузнецов (12) − Владимир Дементьев (24; 5), Евгений Дергачёв (24; 34), Евгений Павлюченков (24; 3), Виталий Гарлоев (23; 4), Анатолий Клеймёнов (23; 10), Николай Козлов (23; 3), Юрий Ульянов (23; 7), Юрий Козлов (22; 2), Евгений Сесоров (22), Анатолий Кулёв (20; 9), Валерий Макаров (17), Александр Клеймёнов (14), Юрий Васильев (13; 2), В. Павлюченков (10), Анатолий Лобарев (4; 1).

Вторая подгруппа 

«Труд» (Краснотурьинск) (16 игроков): Николай Горбунов (19), Александр Полюндра (12) − Анатолий Голоднев (28; 1), Пётр Логашов (28; 1), Виктор Серденко (28; 22), Анатолий Трегубов (28), Анатолий Алексеев (27), Анатолий Камаев (27; 12), Юрий Минин (27; 7), Виктор Черемных (27; 3), Анатолий Щугарев (27), Наиль Авлияров (23; 9), Борис Герула (18; 1), Александр Куземчик (23; 2), Владимир Красуля (20; 3), Борис Пшенников (10).

Класс "Б" 
Соревнования в классе "Б" прошли в три этапа. На первом этапе прошли чемпионаты областей, краёв, городов и АССР.Лучшие команды допускались к зональным соревнованиям. На втором этапе с 1 по 13 февраля 1966 года прошли зональные соревнования. В них участвовали 63 команды, разбитые на 8 зон. 
Первая зона. (Комсомольск-на-Амуре). Победитель «Амур» (Комсомольск-на-Амуре). 
Вторая зона. (Абакан). Победитель «Металлург» (Красноярск).
Третья зона. (Воткинск), Удмуртская АССР. Победитель «Уралхиммаш» (Свердловск).
Четвёртая зона. (Липецк). Победитель «Труд» (Томилино).
Пятая зона. (Волжск), Марийская АССР. Победитель «Труд» (Челябинск).
Шестая зона. (Калуга). Победитель «Торпедо» (Калуга).
Седьмая зона. (Кострома). Победитель «Волга» (Рыбинск).
Восьмая зона. (Новгород). Победитель «Север» (Северодвинск).

Финальный турнир XV чемпионата РСФСР 

Заключительный этап соревнований состоялся с 27 февраля по 8 марта 1966 года в Северодвинске, Архангельской области. В нём приняли участие 7 победителей зон. (На финал не прибыло «Торпедо» (Калуга).)

«Север» (Северодвинск) (13 игроков): М. Тарицын − Г. Андреев, В. Бочков, В. Витязев, В. Дорофеев, В. Казаров, В. Лилин, Б. Мартыненко, В. Масалов, Г. Меньшиков, В. Пермиловский, В. Пушкин, В. Романов.
«Волга» (Рыбинск) (15 игроков): Ю. Грибов, В. Орлов − Владимир Бровцев, Владимир Дегтярев, В. Ефремов, Н. Загурдаев, Ю. Иванов, Л. Лапкин, А. Любимов, В. Панов, Б. Пигин, В. Симонов, В. Смирнов, О. Федотов, Р. Шигабудинов.
«Уралхиммаш» (Свердловск): Геннадий Почекутов, Ю. Великорецких − В. Деханов, А. Журавлёв, А. Хайдуков, В. Чесноков и др.

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
Чемпионаты СССР в 1965 году
Чемпионаты СССР в 1966 году